Les Perciformes, également appelé Percomorphes ou Acanthoptes, sont un ordre de poissons osseux comprenant environ 40 % de tous les poissons osseux, c'est également l'ordre le plus important des vertébrés.

Description et caractéristiques 
Cet ordre appartient à la classe des Actinopterygii et comprend plus de  répertoriées, de formes et de tailles différentes, dans presque tous les milieux aquatiques. C'est l'ordre de vertébrés ayant la plus grande variation de taille, allant de  (Schindleria brevipinguis) à  de longueur (Makaira). Les Perciformes sont apparus et se sont diversifiés lors du Crétacé supérieur. Ils possèdent généralement des nageoires dorsale et anale divisées en une partie antérieure d'épines molles et postérieure en rayons, qui peuvent être partiellement ou totalement séparés. Ils ont généralement des nageoires pelviennes dotées d'une épine, placée soit sur la gorge, soit sous le ventre. Les écailles sont généralement de forme cténoïde, même si parfois elles sont cycloïdes ou autres. Mais il existe d'autres variations des caractères plus spécifiques selon le groupe. 

L'ordre des Perciformes comprend de nombreuses familles auxquelles appartiennent plusieurs poissons communs des mers tempérées (par exemple, le mérou, l'ombrine, la dorade, le rouget, le mulet ou muge, le maquereau…) ou des rivières et lacs (par exemple, la perche, le sandre, etc.). Une espèce africaine, la perche du Nil, est le symbole de la destruction de la biodiversité depuis qu'elle a supplanté la plupart des espèces du lac Victoria.

Cet ordre, qui regroupe presque un tiers des poissons marins, doit être compris comme provisoire en attendant que les relations de parenté entre les espèces qu’il inclut soient mieux comprises.

Le nom de cet ordre vient du mot grec « perke », donnant le latin « perca », qui signifie perche.

Classification 
La classification des Perciformes est controversée. Comme définis traditionnellement, les Perciformes sont presque paraphylétiques. Les autres ordres qui pourraient être inclus en tant que sous-ordre sont les Scorpaeniformes, Tetraodontiformes et Pleuronectiformes. Les différents sous-ordres actuellement reconnus pourraient bien être paraphylétiques.

Classification classique 

Selon  :

Selon  :

Classification phylogénétique

Références taxinomiques

Liens externes 
 Référence Mikko's Phylogeny Archive : Perciformes Bleeker, 1859

Notes et références